Hallen eller Hallén kan syfta på 

 Hallen (utställning) – utställningen Hallen i Skärholmen 1969
 Hallen (roman) – en roman av Torgny Lindgren
 Halens – tidigare postorderföretag grundat av Hans Halén

Geografi
 Hallen, Alingsås kommun – en småort i Hemsjö socken i Alingsås kommun
 Hallen, Bollnäs kommun – en småort i Bollnäs kommun
 Hallen, Partille kommun – ett bostadsområde i tätorten Öjersjö i Partille kommun
 Hallens socken – en socken som ligger i Jämtland
 Hallens landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1973
 Hallens församling – en tidigare församling i Härnösands stift – 2006
 Hallens kyrka – en kyrkobyggnad i Hallen
 Hallen, Åre kommun – en tätort i Åre kommun och kyrkbyn i Hallens socken
 Hallens distrikt – ett distrikt i Åre kommun och Jämtlands län 2016–
 Hallen, Nordmalings kommun – en by i Nordmalings kommun
 Hallen Lake – en sjö i Kanada

Personer
 Erik Sundin i Hallen (1846–1928), en svensk handlare och politiker (liberal)
Hallén – ett efternamn samt personer med namnet